Шарруа (порт. Charrua) может означать:
 Шарруа — индейский народ в Бразилии, Уругвае и Аргентине;
 Шарруа — муниципалитет в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул.